Модульное тестирование, иногда блочное тестирование или юнит-тестирование () — процесс в программировании, позволяющий проверить на корректность отдельные модули исходного кода программы, наборы из одного или более программных модулей вместе с соответствующими управляющими данными, процедурами использования и обработки.

Идея состоит в том, чтобы писать тесты для каждой нетривиальной функции или метода. Это позволяет достаточно быстро проверить, не привело ли очередное изменение кода к регрессии, то есть к появлению ошибок в уже оттестированных местах программы, а также облегчает обнаружение и устранение таких ошибок.
Например, обновить используемую в проекте библиотеку до актуальной версии можно в любой момент, прогнав тесты и выявив несовместимости.

Преимущества 
Цель модульного тестирования — изолировать отдельные части программы и показать, что по отдельности эти части работоспособны.

Этот тип тестирования обычно выполняется программистами.

Поощрение изменений 
Модульное тестирование позже позволяет программистам проводить рефакторинг, будучи уверенными, что модуль по-прежнему работает корректно (регрессионное тестирование). Это поощряет программистов к изменениям кода, поскольку достаточно легко проверить, что код работает и после изменений.

Упрощение интеграции 
Модульное тестирование помогает устранить сомнения по поводу отдельных модулей и может быть использовано для подхода к тестированию «снизу вверх»: сначала тестируя отдельные части программы, а затем программу в целом.

Документирование кода 
Модульные тесты можно рассматривать как «живой документ» для тестируемого класса. Клиенты, которые не знают, как использовать данный класс, могут использовать юнит-тест в качестве примера.

Отделение интерфейса от реализации 
Поскольку некоторые классы могут использовать другие классы, тестирование отдельного класса часто распространяется на связанные с ним. Например, класс пользуется базой данных; в ходе написания теста программист обнаруживает, что тесту приходится взаимодействовать с базой. Это ошибка, поскольку тест не должен выходить за границу класса. В результате разработчик абстрагируется от соединения с базой данных и реализует этот интерфейс, используя свой собственный mock-объект. Это приводит к менее связанному коду, минимизируя зависимости в системе.

Когда модульное тестирование не работает

Сложный код 
Тестирование программного обеспечения — комбинаторная задача. Например, каждое возможное значение булевой переменной потребует двух тестов: один на вариант TRUE, другой — на вариант FALSE. В результате на каждую строку исходного кода потребуется 3−5 строк тестового кода.

Алгоритмы вроде Marching cubes или красно-чёрного дерева имеют разветвлённое дерево решений, и чтобы проверить все варианты, нужны огромные наборы тестов: в одной из реализаций красно-чёрного дерева с GitHub на проверку вставки сделано двенадцать тестов. В другой — автоматически строят 10!  перестановок и испытывают их все.

Как и любая технология тестирования, модульное тестирование не позволяет отловить все ошибки программы. В самом деле, это следует из практической невозможности трассировки всех возможных путей выполнения программы, за исключением простейших случаев.

Результат известен лишь приблизительно 
Например, в математическом моделировании. Бизнес-приложения зачастую работают с конечными и счётными множествами, научные — с континуальными. Поэтому сложно подобрать тесты для каждой из ветвей программы, сложно сказать, верен ли результат, выдерживается ли точность, и т. д. А во многих случаях качество моделирования определяется «на глаз», и последний результат записывается как «опорный». Если найдено расхождение, новый результат проверяют вручную и выясняют, какой качественнее: старый или новый.

Код, взаимодействующий с системой 
Код, взаимодействующий с портами, таймерами, пользователем и прочими «нестабильными» частями системы, крайне сложно проверить в изолированном окружении.

Но это не значит, что модульное тестирование здесь полностью непригодно: оно вынуждает программиста перейти от файлов и портов, например, на абстрактные потоки. Это делает код более общим (например, без проблем можно перейти с файлов на сетевые сокеты), более тестируемым (можно проверить ситуацию «пропала связь», написав поток, который, выдав N байт, смоделирует аварию; проверить под Windows часть функций преобразования путей Unix), ограничивает те части, которые не подлежат модульному тестированию.

Многопоточность 
Это в принципе нестабильная часть системы. К тому же модульные тесты обычно просты, а тесты для многопоточных систем, наоборот, должны быть достаточно велики.

Ошибки интеграции и производительности 
При выполнении юнит-тестов происходит тестирование каждого из модулей по отдельности. Это означает, что ошибки интеграции, системного уровня, функций, исполняемых в нескольких модулях, не будут определены. Кроме того, данная технология бесполезна для проведения тестов на производительность. Таким образом, модульное тестирование более эффективно при использовании в сочетании с другими методиками тестирования.

При общей низкой культуре программирования 
Для получения выгоды от модульного тестирования требуется строго следовать технологии тестирования на всём протяжении процесса разработки программного обеспечения. Нужно хранить не только записи обо всех проведённых тестах, но и обо всех изменениях исходного кода во всех модулях. С этой целью следует использовать систему контроля версий ПО. Таким образом, если более поздняя версия ПО не проходит тест, который был успешно пройден ранее, будет несложным сверить варианты исходного кода и устранить ошибку. Также необходимо убедиться в неизменном отслеживании и анализе неудачных тестов.
Игнорирование этого требования приведёт к лавинообразному увеличению неудачных тестовых результатов.

Проблемы с объектами-заглушками 
За исключением простейших случаев, тестируемый объект должен взаимодействовать с другими объектами. Этих «товарищей по взаимодействию» — объекты-заглушки — делают предельно простыми: либо крайне упрощёнными (память вместо базы данных), либо рассчитанными на конкретный тест и механически повторяющими сессию обмена. Проблемы могут возникать при смене протокола обмена, в таком случае объекты-заглушки должны отвечать новым требованиям протокола.

Разработка встраиваемого ПО 
Легко убедиться, что модуль работает на машине разработчика. Сложнее — что на целевой машине, зачастую сильно ограниченной.

Приложения модульного тестирования

Экстремальное программирование 
Экстремальное программирование предполагает как один из постулатов использование инструментов автоматического модульного тестирования. Этот инструментарий может быть создан либо третьей стороной (например, Boost.Test), либо группой разработчиков данного приложения.

В экстремальном программировании используются модульные тесты для разработки через тестирование. Для этого разработчик до написания кода пишет тест, отражающий требования к модулю. Очевидно, тест до написания кода работать не должен.
Дальнейший процесс сводится к написанию кратчайшего кода, удовлетворяющего данному тесту. После разработчик пишет следующий тест, код и так многократно.

Техника модульного тестирования 
Сложность написания модульных тестов зависит от самой организации кода. Сильное зацепление или большая зона ответственности отдельных сущностей (классы для объектно-ориентированных языков) могут усложнить тестирование. Для объектов осуществляющих связь с внешним миром (сетевое взаимодействие, файловый ввод-вывод и т. д.) следует создавать заглушки. В терминологии выделяют более «продвинутые» заглушки — Mock-объекты, которые несут в себе логику. Также упростить тестирование может выделение как можно большей части логики в чистые функции. Они никак не взаимодействуют с внешним миром и их результат зависит только от входных параметров.

Код тестов принято выделять в отдельные каталоги. Желательно, чтобы добавление новых тестов в проекте не было сложной задачей и была возможность запускать все тесты. Некоторые системы контроля версий, например git, поддерживают хуки (), с помощью которых можно настроить запуск всех тестов перед фиксированием изменений. При ошибке в хотя бы одном из тестов, изменения зафиксированы не будут. Также можно применять системы непрерывной интеграции.

Инструментарий 

Для большинства популярных языков программирования высокого уровня существуют инструменты и библиотеки модульного тестирования. Некоторые из них:
 Для ActionScript 2.0 — язык сценариев, используемый виртуальной машиной Adobe Flash Player версии 7 и 8
 AsUnit 
 AS2Unit 
 Для ActionScript 3.0 — скриптовый язык, используемый виртуальной машиной Adobe Flash Player версии 9 и выше
 FlexUnit 
 AsUnit 
 Для C
 CUnit cunit
 CTESK UniTESK.ru
 cfix cfix
 API Sanity Autotest — для динамических C/C++ библиотек в Unix-подобных ОС.
 Unity unity — для встраиваемых приложений
 MICRO UNIT MICRO_UNIT — небольшой набор макросов с примерами использования.
 Для Ruby
 Rspec 
 Test::Unit 
 Для Objective-C
 OCUnit 
 Для C++
 TypeMock Isolator++ за C++ и Isolator за .NET 
 CxxTest 
 CPPUnit 
 Boost Test 
 Google C++ Testing Framework 
 Symbian — фреймворк для Symbian OS всех версий.
 API Sanity Autotest — для динамических C/C++ библиотек в Unix-подобных ОС.
 Qt Test framework — для программ, разработанных с помощью библиотеки Qt
 Для C#
 TypeMock Isolator за C# 
 Nunit 
 XUnit.net 
 MbUnit 
 Для Delphi
 DUnit  
 DUnitX 
 EUnit  — Erlang
 Для Java и Groovy
 JUnit JUnit.org
 TestNG testNG.org
 JavaTESK UniTESK.ru
  (написан на Groovy)
 Для JavaScript
 Mocha (тестовый фреймворк) 
 Jest 
 Chai («assertion library», используется совместно с тестовым framework’ом) 
 Sinon.JS (библиотека для создания mock’ов, stub’ов, spy’ев, используется совместно с тестовым framework’ом) 
 Karma runner (от создателей Angular.JS, «test runner» — организует среду выполнения тестов) 
 QUnit (от создателей jQuery) 
 JsUnit (больше не поддерживается создателями) 
 Jasmine (рекомендован создателями jsUnit) 
 D.O.H 
 Для Perl
 Test 
 Test::Simple 
 Test::More 
 Test::Unit 
 Test::Unit::Lite 
 Для PHP
 SimpleTest
 PHPUnit 
 Для Python
 PyUnit 
 PyTest 
 Nose 
 vbUnit  — Visual Basic
 utPLSQL  — PL/SQL
 Для T-SQL
 TSQLUnit 
 SPUnit

Поддержка на уровне языка 
Некоторые языки имеют поддержку модульного тестирования на уровне синтаксиса. Это избавляет от необходимости выбирать, к какому фреймворку привязываться, и позволяет упростить перенос кода в другие проекты.

Пример таких языков:
 Cobra
 D

Пример кода на языке D

class ABC
{
    this() { val = 2; }

    private int val;
    public func() { val *= 2; }
}

unittest
{
   ABC a;
   a.func();

   assert( a.val > 0 && a.val < 555 ); // можно обратиться к приватной переменной внутри модуля
}

Примечания

См. также 
 Тестирование программного обеспечения
 Автоматическое тестирование
 Интеграционное тестирование
 Системное тестирование

Литература 

 Ошероув, Р. Искусство автономного тестирования с примерами на C# = The Art Of Unit Testing Second Edition With Examples In C#. – ДМК Пресс, 2016. – ISBN 978-5-97060-415-1.

Ссылки 
Сайты и ресурсы
 Тестирование программного обеспечения: модульные тесты — коллекция статей на сайте OpenQuality.ru
 The Art Of Unit Testing
Статьи
 Модульное тестирование: 2+2 = 4?
  Модульное тестирование. Зачем, как и кто
 The evolution of Unit Testing Syntax and Semantics
 Unit Testing Guidelines from GeoSoft

Тестирование программного обеспечения
Модульное тестирование